

Geografia
DeLisle – CDP statunitense in Mississippi
Delisle – comune canadese in Saskatchewan

Persone
Grey DeLisle, nome d'arte di Erin Grey Van Oosbree (1973) – attrice, cantante e doppiatrice statunitense 
Guillaume Delisle (1675-1726) – cartografo e geografo francese
Guy Delisle (1966) – fumettista e animatore canadese
Jonathan Delisle (1977-2006) – hockeista su ghiaccio canadese
Joseph-Nicolas Delisle (1688-1768) – astronomo francese
Léopold Victor Delisle (1826-1910) – bibliotecario, storico e paleografo francese
Louis-François Delisle de La Drevetière, o de Lisle de La Drevetière (1682-1756) – drammaturgo francese
Pierre Verdé-Delisle (1877-1960) – tennista francese
Raymond Delisle (1943-2013) – ciclista su strada francese

Altro
12742 Delisle – asteroide della fascia principale
Cratere Delisle – cratere lunare
Mons Delisle – struttura geologica della Luna
Scala Delisle – scala di temperatura
Rima Delisle – struttura geologica della Luna